Jarkko Immonen ist der Name folgender Personen:

* Jarkko Immonen (Eishockeyspieler, 1982) (* 1982), finnischer Eishockeyspieler
 Jarkko Immonen (Eishockeyspieler, 1984) (* 1984), finnischer Eishockeyspieler